Olausson est un patronyme suédois, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Fredrik Olausson (né en 1966), joueur puis entraîneur suédois de hockey sur glace ;
  (né en 1995), femme politique suédoise ;
  (1961–2015), claviériste suédois ;
 Niklas Olausson (né en 1986), joueur suédois de hockey sur glace.

Notes et références